

Miejscowości w Polsce  
 Rakowicze – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Lipsk 
 Rakowicze – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Czyże

Miejscowości w innych krajach  
 Rakowicze - wieś w obwodzie mińskim, w rejonie nieświeskim, na Białorusi